Lorenzo Guerrero (politicus) (1900-1981), een Nicaraguaans politicus;
 Lorenzo María Guerrero (1835-1904), een Filipijns kunstschilder en -docent.